Robert Whittaker peut désigner :
 Robert Harding Whittaker (1920-1980), botaniste américain ;
 Robert Whittaker (1990-), pratiquant néo-zélandais d'arts martiaux mixtes (MMA).